BUP kan syfta på 

 BUP – ett kunskapsfält bland de medicinska specialiteterna där psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt deras familjer är i fokus, se barn- och ungdomspsykiatri
 BUP-fil – den fil på en dvd som är en backup  av IFO (filformat)
 BUP – IATA:s kod för en flygplats i Bathinda, Indien, se Bathinda Airport